Slovo Arcturus může označovat:
 Arcturus – nejjasnější hvězda souhvězdí Pastýře
 Arcturus (hudební skupina) – norská symphonic black metalová skupina.
 Arcturus (Zimbabwe) – vesnice v Zimbabwe.